Ел Кампанарио има више значења:

 Ел Кампанарио, Самуел Флорес, Лијензо Чаро (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кампанарио (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампанарио (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кампанарио (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кампанарио (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кампанарио (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кампанарио (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кампанарио (Течалута де Монтенегро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кампанарио (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кампанарио (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кампанарио (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кампанарио (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампанарио (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампанарио (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампанарио (Сан Мигел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампанарио (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампанарио (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампанарио (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кампанарио (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кампанарио (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кампанарио (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кампанарио (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кампанарио (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампанарио (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампанарио (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кампанарио (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику